Hakon Barfod (1926-2013), skipper norvégien ;
 Line Barfod (1964- ), avocate et femme politique danoise.